Plaats in de deelstaat Nedersaksen, Duitsland:
 Sievershausen (Lehrte), waar in 1553 een bekende veldslag plaatsvond
 Sievershausen (Dassel)
 Sievershausen (Einbeck)